Bikin (rivier), een rivier in het Russische Verre Oosten
 Bikin (stad), een stad aan deze rivier in de Russische kraj Chabarovsk